Istanbul (türkisch İstanbul) ist die bevölkerungsreichste türkische Provinz im Nordwesten des Landes, mit der Hauptstadt Istanbul. Ihre Fläche beträgt 5.461 km².

Die offizielle Bevölkerungszahl der Provinz Istanbul betrug laut Fortschreibung (ADNKS) Ende des Jahres 2020 15.462.452, wobei seit Umwandlung der Provinz in eine Büyükşehir belediyesi (Großstadtgemeinde/Metropolprovinz) die Bevölkerung der Kernstadt nicht mehr eindeutig definierbar ist. Seit dieser Zeit (2014) sind alle ehemaligen Landkreise zugleich auch Stadtbezirke und dem Oberbürgermeister unterstellt. Im letzten Jahr der manuellen Volkszählung (2000) lag die Einwohnerzahl noch bei 10.018.735 Einwohnern.

Die Provinz Istanbul grenzt im Westen an die Provinz Tekirdağ, im Osten an die Provinz Kocaeli, im Norden an das Schwarze Meer und im Süden an das Marmarameer. Der Bosporus teilt die Provinz in eine europäische und eine asiatische Seite.

Sehenswürdigkeiten 
Sehenswerte Gebäude in der Provinz sind in der Liste von Burgen, Festungen und Palastbauten in Istanbul aufgeführt.

Administrative Gliederung 
Istanbul ist seit 1984 eine Großstadtgemeinde (Büyükşehir belediyesi). Nach einer Verwaltungsreform ab 2013 sind alle Landkreise direkt dem Oberbürgermeister von Istanbul unterstellt. Die Mahalle (Stadtviertel/Ortsteile) der Gemeinden (Belediye) wurden zu jeweils einer zusammengeführt und die ehemaligen Bürgermeister auf den Rang eines Muhtars heruntergestuft. Somit wurden die 39 Landkreise gleichzeitig Stadtbezirke, jede(r) davon gliedert sich in die o. g. Mahalle, insgesamt gibt es 963 davon. Zudem wurden alle Dörfer (Köy) in Mahalle überführt. Ein Muhtar ist in jedem Mahalle der oberste Beamte.

Quellen

Politik 

Die Provinz Istanbul stellt 98 der 600 Abgeordneten des Türkischen Parlaments und wird in drei Wahlbezirke unterteilt, wobei sich der erste auf der asiatischen, die beiden anderen auf der europäischen Seite der Stadt befinden.

Einzelnachweise 

Provinz der Türkei
 
NUTS-1-Region
NUTS-2-Region
NUTS-3-Region
Thrakien (Landschaft)